601 to the 615 — мікстейп реперів Young Buck та Бу Россіні, учасника гурту U.S.D.A., виданий 22 червня 2010 р. Гости: DJ D.A., Біґґа Ренкін. Реліз містить треки записані з участю Young Jeezy, Slick Pulla, Young Breed, Lil Wayne та ін.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck